Соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 25 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 36 спортсменов из 18 стран.

Победителем турнира стал французский шпажист Ромен Каннон. На пути к титулу чемпиона Олимпийских игр он одолел трёх призёров чемпионата мира 2019 — Гергея Шиклоши в финале, Игоря Рейзлина в полуфинале и Сергея Биду на стадии 1/4 финала. Каннон принёс Франции первую с 1992 года золотую медаль в личной мужской шпаге: на Олимпиаде в Барселоне триумфально выступил Эрик Среки.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Финальные раунды

Предварительные раунды 
Распределение спортсменов по турнирной сетке происходит на основе положения шпажиста в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года